Павел Петрович Малиновский:
 Малиновский, Павел Петрович (1818—1868) — русский психиатр, основоположник российской научной психиатрии.
 Малиновский, Павел Петрович (1869—1943) — русский советский архитектор.